Grijze walvissen (familie Eschrichtiidae, geslacht Eschrichtius) zijn een kleine familie en geslacht van walvissen.

Verwantschap
De enige levende soort is de grijze walvis (E. robustus). Ze zijn nauw verwant aan de vinvissen (Balaenopteridae), en in bepaalde DNA-analyses komt de grijze walvis zelfs binnen de vinvissen terecht. Naast de grijze walvis zijn er nog twee soorten bekend uit het Mioceen van de Verenigde Staten, E. leptocentrus uit Virginia en E. pusillus uit Maryland. De grijze walvis is bekend sinds het Pleistoceen van Florida.

Verspreiding
Tegenwoordig leeft deze familie alleen nog in de noordelijke Grote Oceaan, maar de grijze walvis leefde nog tot in historische tijden in de noordelijke Atlantische Oceaan.